George Turner (1850–1932) amerikai szenátor Washington államból
George Turner (1916–1997) ausztrál író, műkritikus